Fabrício Ildegar Bagüí Wila (Shushufindi, Ecuador, 7 de mayo de 1989) es un futbolista ecuatoriano que actúa como lateral derecho en el Cumbayá de la Serie B de Ecuador.

Trayectoria
Se inició jugando en la Selección de Sucumbios y en el club Atalas. 

En el 2008 llegó a las categorías inferiores de Emelec dónde se terminó de formar como futbolista, seguidamente el 21 de marzo de 2011 pasó al Venecía. 

El 23 de agosto de 2011 fue fichado por el Deportivo Quito dónde fue campeón del Campeonato Ecuatoriano, posteriormente tuvo pasos por equipos como el Deportivo Quevedo, El Nacional y River de Ecuador.

En marzo de 2017 es fichado por Liga de Loja, pero el 1 de agosto del mismo año se incorporó a Emelec, equipo en cuál fue campeón del Campeonato Ecuatoriano de 2017. 

En el 2018 es contratado por Deportivo Cuenca dónde tuvo una actuación regular, no así mismo en la temporada 2019 cuándo fue separado del plantel por falta de disciplina, al ser detenido por conducir en estado de embriagez, posteriormente el 20 de mayo regresó a Liga de Loja que jugaba en la Serie B de Ecuador en su afán de conseguir el ascenso a la Serie A, pero dicho objetivo no se lograría, ya que el equipo terminó descendiendo a la Segunda Categoría.

El 1 de enero de 2020 fue fichado por el Olmedo. Pero dejó el club a finales de año por problemas económicos.

Para 2021 fue contratado por el Cumbayá Fútbol Club, para disputar la Serie B de Ecaudor 2021. Con aquel equipo consiguió el ascenso a la Serie A.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos
Ficha en Transfermarkt

Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Club Deportivo El Nacional
Futbolistas del Club Sport Emelec 
Futbolistas del Centro Deportivo Olmedo
Futbolistas de Sociedad Deportivo Quito
Futbolistas del Cumbayá Fútbol Club